Кендалл (округ, Іллінойс)
Кендалл (округ, Техас)